Вергеланн () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:

 Вергеланн, Генрик Арнольд (1808—1845) — один из крупнейших норвежских писателей-публицистов. 
 Вергеланн, Камилла (1813—1895) — норвежская писательница, считающаяся первой феминисткой Норвегии.
 Вергеланн, Оскар (1844—1910) — норвежский художник.
  (1857—1914) — известная писательница, историк и педагог. Первая женщина, получившая докторскую степень в Норвегии.
 Вергеланн, Николай (1780—1848) — священник, писатель и политик, член норвежского Учредительного собрания в Эйдсволле.
 Вергеланн, Оскар (генерал) (1815—1895) — норвежский офицер и картограф.